Pierwszy rząd Andriusa Kubiliusa – rząd litewski z lat 1999-2000
 Drugi rząd Andriusa Kubiliusa – rząd litewski od 2008